Sušenka může být:

 sušenka – malé pečivo
 HTTP cookie (z anglického cookie)
 susenka – počítačový vir